Le nom Kunene ou Cunene peut désigner :
 Kunene (aussi écrit Cunene), fleuve d’Afrique australe ;
 Kunene, l'une des 14 régions de la Namibie ;
 Kunene (aussi écrit Cunene), province de l’Angola ;
 Kunene (aussi écrit Cunene), rivière de l’Angola, affluent de la Kwango dans le bassin du Congo.

Homonymie de toponyme